Steindor ist der Familienname von:
 Luisa Steindor (* 1989), deutsche Hockeyspielerin
 Marina Steindor (* 1957), deutsche Ärztin und Politikerin